Schlaga ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Matthias Schlaga (* 1953), deutscher Diplomat
 Georg Schlaga (1924–2018), deutscher Pädagoge und Politiker

Schlaga bezeichnet außerdem:
 einen Ortsteil der Gemeinde Probstzella in Thüringen, siehe Schlaga (Probstzella)